Buchbichl ist der Ortsname von

 Buchbichl (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Buchbichl (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern